Вениамин Леонидович Зайцев (24 апреля 1923, Добрищево, Иваново-Вознесенская губерния — 20 июля 1944, близ озера Дрисвяты, Литва) — участник Великой Отечественной войны, разведчик 52-й гвардейской отдельной разведывательной роты 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии сержант, Герой Советского Союза (24 марта 1945 года, посмертно).

Биография 
Вениамин Зайцев родился в селе Добрищеве (в то время в составе Иваново-Вознесенской губернии, ныне ) в 1923 году в крестьянской семье. Русский. По окончании семи классов школы работал в колхозе, а затем на прядильной фабрике «Коммунар» (посёлок Комсомольск).

Призван на службу в РККА в октябре 1941 года. С февраля 1942 года на фронте, участвовал в боях под Москвой. В апреле 1942 года тяжело ранен, после лечения вернулся в строй. Служил в 52-й отдельной разведывательной роте 51-й гвардейской Витебской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. Награждён орденом Славы 3-й степени и орденом Красного знамени.

С 18 по 20 июля 1944 года разведгруппа, в которую входил сержант Вениамин Зайцев, выполняла рейд на вражеской территории северней озера Дрисвяты (Литва) с целью установления расположения сил противника и огневых систем переднего края. Возвращаясь с задания, группа столкнулась с превосходящими силами противника недалеко от берега озера. Сержант Зайцев, прикрывая остальных членов группы, форсирующих озеро, автоматным огнём и гранатой уничтожил пятерых солдат противника, однако получил ранение в живот и, подпустив на расстояние 1-2 метров ещё троих немцев, взорвал последнюю оставшуюся гранату.

Вениамин Зайцев похоронен в Турмантасе (Литва). 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (указ от 24 марта 1945 года)
 орден Ленина
 орден Красной Звезды
 орден Славы 3-й степени

Память 
 В городе Комсомольске Ивановской области именем Героя названа улица, одна из средних школ носит его имя. Имя Зайцева носила также улица в литовском городе Зарасае.
 Имя Героя увековечено на воинских мемориалах в городах Иваново и Комсомольск.
 На могиле Зайцева в местечке Турмантас (Литва) установлен памятник.

Примечания

Ссылки 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Зарасайском районе